Hr.Ms. Abraham van der Hulst (1937), een Nederlandse mijnenveger van de Jan van Amstelklasse
 Hr.Ms. Abraham van der Hulst (1946), een Nederlandse mijnenveger van de Jan van Amstelklasse
 Hr.Ms. Abraham van der Hulst (1993), een Nederlands fregat van de Karel Doormanklasse